Résultats détaillés du simple messieurs de l'édition 1999 des Internationaux de France de tennis.

Faits marquants 

Ce tournoi marque la première apparition de Roger Federer dans un tournoi du Grand Chelem. Titulaire d'une wild card, il s'incline en 4 sets au premier tour face à Patrick Rafter.

Parcours

Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invitations) 

 Lucky losers (repêchés)

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Tennis masculin en 1999
Simple messieurs des Internationaux de France
Tennis en France en 1999
Tennis en mai 1999
Tennis en juin 1999